Вое́нная безопа́сность — военная составляющая государственной безопасности, которая обеспечивается состоянием вооружённых сил и других органов государственной власти, поддерживающих оборонную способность государства на уровне, требуемом для установления благоприятных взаимоотношений с другими государствами и не допущения вооружённого конфликта.

Военная доктрина Российской Федерации определяет понятие «Военная безопасность Российской Федерации» как «состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной силы или угрозой её применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо способностью ей противостоять»; при этом под «военной опасностью» понимается состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при определённых условиях привести к возникновению военной угрозы (состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, характеризуемое возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими сторонами).

Военная безопасность определяется готовностью и способностью государства защищать свои интересы и суверенитет, противостоять военной агрессии и любым другим формам внешнего давления, в том числе, военного насилия или шантажа с позиции силы, а также пресекать попытки развязать гражданскую войну, межнациональные конфликты с применением насилия или террористической деятельности.

В системе военной безопасности важное значение имеют:
 разведка, в частности, военная разведка, основная задача которой — выполнение комплекса мероприятий по получению и обработке данных о действующем или вероятном противнике, его военных ресурсах, боевых возможностях и уязвимости, а также о действующем или вероятном театре военных действий;
 контрразведка, задача, которой состоит в пресечении разведывательной деятельности соответствующих органов других государств и антиправительственных, например, экстремистских и террористических организаций;
 пограничные войска, предназначенные для охраны внешних границ государства, а также для поддержания соответствующего режима в пограничной зоне;
 вооружённые силы.

Важнейшими внешними факторами обеспечения военной безопасности государства являются:
 снижение (устранение) военных угроз политическими средствами,
 уменьшение количества вероятных противников и приобретение новых союзников, разработка системы мер по предотвращению и локализации военных конфликтов,
 сотрудничество с соседними государствами (в том числе — в антитеррористической деятельности);
 участие в оборонительных военно-политических союзах для коллективного отпора возможной агрессии;
 участие в договорных процессах по сокращению и ограничению вооружений и вооружённых сил; создание на взаимной основе зон пониженных уровней вооружений, демилитаризованных зон, зон ядерной безопасности и открытого воздушного пространства;
 ограничение на взаимной основе всех видов военной деятельности.

Ссылки

Примечания 

Военная терминология
Военная наука
Военная политика
Безопасность